Algar (ecologia), comunitats d'algues que s'esdevé comunament en zones de costa rocoses.
 Geografia:
 L'Algar, o riu d'Algar, riu de la Marina Baixa que desemboca al nord d'Altea.
 Algar de Palància, o simplement Algar, municipi del Camp de Morvedre.
 Algar també és un municipi en la provincia de Cadis.
 S'Algar, urbanització del municipi de Sant Lluís, a Menorca, situada a la cala homònima.
 Algar de Mesa
 També s'anomenen s'Algar dues cales de Mallorca, una al municipi de Felanitx, al nord de Portocolom, i l'altra al terme d'Andratx, davant l'illa de sa Dragonera.